Тавіла — острів в Червоному морі, належить Єгипту
 Тавіла — протока в Червоному морі